Mega Man Soccer, также известная в Японии как Rockman’s Soccer (), — видеоигра вышедшая на игровую приставку Super Nintendo Entertaiment System. Игра основана на оригинальных сериях игр Mega Man в стиле экшен и платформер. Игра Mega Man Soccer был впервые выпущена в Японии 17 февраля 1994 года и в Северной Америке в апреле 1994 года.

Сюжет 
Mega Man Soccer устанавливается после Mega Man 4. По телевидению футбольный матч прерывается, когда происходит взрыв на поле. Когда исчезает дым, все игроки вдруг заменяются несколькими роботами-мастерами, созданные доктором Вайли. Увидев события, происходящие на экране, Доктор Лайт посылает Мегамена с некоторыми из его собственных роботов мастеров, чтобы остановить их. Игра не имеет конца.

Игровой процесс 
Mega Man Soccer — это игра в футбол, что позволяет игроку играть различными персонажами из серии игр Mega Man, включая самого Мегамена, Протомена и несколько роботов мастеров. В игре представлены три игровых режима: товарищеский матч, турнир и лига. Режим «Exhibition» позволяет игроку играть матч с командой, созданной с помощью любого из 20 персонажей на одном из дюжины тематических футбольных полей. Режим «Capcom Championship» можно играть одним или двумя игроками совместно. Для первого участка в этом режиме игроку дается команда полностью состоящая из роботов, где им поставлена ​​задача победить восемь команд робота мастеров в порядке выбора игрока. После победы над каждой командой, один из членов команды присоединяется к команде игрока, а затем может быть использован, так же, как и Мегамен может получить способность от босса в конце каждого этапа из других серий игр. После того как все восемь команд побеждены, игрок должен победить несколько других команд, которые сталкиваются в установленном порядке таким же образом, как и этапы, происходящие в замке доктора Вайли, что всегда следовали после восьми роботв-боссов, этапы которых происходят в установленном порядке в других сериях игр Mega Man. Режимы «Tournament» и «League» позволить одному или двум игрокам, чтобы забрать у девяти команд и участвовать в многоуровневой расписание игр. Команды, которые ни один игрок выбор должен быть просто наблюдают.

Mega Man Soccer имеет 4 вида статистики, в которой персонажи отличаются друг от друга в способности: бег, скольжение, борьба, и защита. Эти статистические данные выводятся на экран, когда игрок получает возможность установить на формирование в начале матча, или сделать замены в перерыве. Управление в игре Mega Man Soccer в основном отражает более реалистичный футбольный матч. Отдельные кнопки отображаются на выстрелах, движении, скольжении и защите противоположно игрокам к мячу в зависимости от его близости к игроку. Одна особенность, которая решительно отличается от всего на реалистичном футболе, является включение «специальных атак». Эти кадры напоминают способности используемых символов в других играх серий Mega Man. Например, выстрел Cut Man’а получится мяч в паре ножниц, в то время как выстрел Fire Man’а сделает мяч в огне. Специальные атаки будут временно сбивать, ошеломлять или иным образом препятствовать любому персонажу, если он упадет. Как правило, они имеют гораздо больше шансов произвести цели по сравнению с нормальными выстрелами, но могут быть использованы только несколько раз за игру в определённых режимах. Игры состоят из двух пятиминутных половинок с последующим пяти раундов пенальти, если игра остается связанной. Часы останавливаются, пока вратарь имеет мяч или когда мяч находится вне границ.

Компьютерные игры 1994 года
Игры серии Mega Man
Игры для SNES
Симуляторы футбола
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры, изданные Capcom